Underscore peut faire référence à:

 Tiret bas;
 un talk-show, diffusé sur Twitch, présenté par Micode.